Марсель Маас (; , Клермон-Ферран — , Синт-Генезиус-Роде) — бельгийский пианист.

Биография 
Окончил Брюссельскую консерваторию, ученик Артура де Грефа. В дальнейшем на протяжении многих лет преподавал в консерватории сам — среди его учеников, в частности, Жаклин Фонтен и Клод Коппенс.

Признание специалистов получили записи, осуществлённые Маасом в 1930-е годы вместе со скрипачом Альфредом Дюбуа: сонаты Сезара Франка и Клода Дебюсси, три сонаты Иоганна Себастьяна Баха, а также несколько сольных клавирных пьес Баха.

Примечания 

Выпускники Брюссельской консерватории
Академические музыканты Бельгии
Преподаватели Брюссельской консерватории